Jonas Jonsson (1903–1996) – szwedzki strzelec sportowy, brązowy medalista olimpijski
 Jonas Jonsson (1873–1926) – szwedzki żeglarz, olimpijczyk